Валенти́на Федо́това:
 Федотова, Валентина Александровна (род. 1947) — советская и российская актриса.
 Федотова, Валентина Гавриловна (род. 1941) — советский и российский философ.
 Федотова, Валентина Ивановна (1926—2003) — главный редактор журнала «Советская женщина», народный депутат СССР.